Oktagon (geometrija), poligon s osam strana.
 Oktogon (Zagreb), zgrada u središtu Zagreba.